Список хоккейных лиг мира

Мир

Сборные 
 Чемпионат мира
 Кубок мира
 Олимпиада
 Универсиада
 CHL Canada/Russia Series
 Кубок Глинки/Гретцки

Кубки 
 Кубок Шпенглера (также участвуют сборные)
 Кубок мира среди молодёжных клубных команд

Америка

Северная Америка

Профессионалы 
 Национальная хоккейная лига (NHL, LNH, НХЛ)

Минорные лиги 
 Американская хоккейная лига (AHL, АХЛ) — все клубы являются фарм-клубами команд НХЛ
 Хоккейная лига Восточного побережья (ECHL) — профессиональная лига среднего уровня. Почти все клубы аффилированы с командами НХЛ и АХЛ
 Южная профессиональная хоккейная лига (SPHL) — профессиональная лига низшего уровня
 Федеральная хоккейная лига (FHL) — профессиональная лига низшего уровня

Полу-профессионалы 
 Мексиканская элитная лига (LME)
 Североамериканская хоккейная лига (LNAH)

Юниоры 
 Канадская хоккейная лига (CHL, LCH) включает в себя:
 Хоккейная лига Онтарио (OHL)
 Главная юниорская хоккейная лига Квебека (QMJHL, LHJMQ)
 Западная хоккейная лига (WHL)

Юниоры, уровень A

Канада 
 Канадская юниорская хоккейная лига (CJHL) включает в себя:
 Юниорская хоккейная лига Альберты (AJHL)
 Хоккейная лига Британской Колумбии (BCHL)
 Центральная Канадская хоккейная лига (CCHL)
 Юниорская хоккейная лига Квебека (QJHL, LHJQ)
 Юниорская хоккейная лига Манитобы (MJHL)
 Юниорская хоккейная лига A Мэритайм (MHL)
 Юниорская хоккейная лига Северного Онтарио (NOJHL)
 Юниорская хоккейная лига Онтарио (OJHL)
 Юниорская хоккейная лига Саскачевана (SJHL)
 Высшая международная юниорская хоккейная лига (SIJHL)

США 
 Хоккейная лига США (USHL) — первый уровень
 Североамериканская хоккейная лига (NAHL) — второй уровень
 Восточная хоккейная лига (EHL) — третий уровень
 Третья североамериканская хоккейная лига (NA3HL) — третий уровень

Канада и США (Объединённый хоккейный союз, UHU) 
 Канадская хоккейная юниорская премьер-лига (CPJHL)
 Хоккейная лига западных штатов (WSHL)

Независимые юниорские лиги 
 Юниорская хоккейная лига A Грейтер Метро (GMHL)
 Высшая юниорская хоккейная лига Манитобы (MMJHL)
 Хоккейная премьер-лига США (USPHL)

Также в североамериканском хоккее существуют юниорские лиги уровня B, C и D, студенческие (NCAA, U Sports, NAIA и ACHA), взрослые и школьные лиги.

Южная Америка

Бразилия 
 Бразильская хоккейная лига

Европа

Сборные 
 Еврохоккейтур включает в себя:
 Хоккейные игры Kajotbet (Чехия)
 Кубок Карьяла (Финляндия)
 Кубок Первого канала (Россия)
 Хоккейные игры Oddset (Швеция)
 Европейский хоккейный вызов
 Еврохоккей Челлендж

Клубы

Международные лиги 
 Хоккейная Лига чемпионов (CHL)
 Континентальный кубок

Региональные лиги 
 Континентальная хоккейная лига (КХЛ, KHL) — Россия, Беларусь, Казахстан и Китай
 Высшая хоккейная лига (ВХЛ, VHL, HHL) — Россия, Казахстан, Китай и Узбекистан 
 Молодёжная хоккейная лига (МХЛ, MHL) — Россия, Казахстан, Китай и Латвия
 Австрийская хоккейная лига (EBEL) — Австрия, Венгрия, Италия и Чехия
 Альпийская хоккейная лига (AlpsHL) — Австрия, Италия и Словения
 Бенелига — Бельгия и Нидерланды
 Эрсте лига — Австрия, Венгрия и Румыния
 Европейская университетская хоккейная лига (EUHL) — Австрия, Польша, Словакия и Чехия

Национальные чемпионаты

Австрия 
Клубы Австрии выступают в международных лигах (Австрийская хоккейная лига, Альпийская хоккейная лига и Эрсте лига), также в стране есть национальный чемпионат:
 Австрийская Оберлига — третий уровень

Армения 
 Армянская хоккейная лига

Белоруссия 
 Экстралига (BXL) — первый уровень
 Высшая лига — второй уровень (также участвуют по одном клубу из Армении и Литвы)

Болгария 
 Болгарская хоккейная лига

Босния и Герцеговина 
 Хоккейная лига Боснии и Герцеговины (BHHL)

Великобритания 
 Элитная хоккейная лига (EIHL)
 Национальная хоккейная лига (NIHL)
 Шотландская национальная лига (SNL)
 Британская университетская хоккейная ассоциация (BUIHA)

Венгрия 
Клубы Венгрии выступают в международной лиге Эрсте лига, также в стране есть национальный чемпионат:
 Национальный чемпионат I (OB I)

Германия 
 Немецкая хоккейная лига (DEL) — первый уровень
 Вторая немецкая хоккейная лига — второй уровень
 Оберлига — третий уровень
 Баварские хоккейные лиги — четвёртый-шестой уровни
 Региональная лига — четвёртый уровень

Греция 
 Греческая хоккейная лига

Грузия 
 Грузинская хоккейная лига

Дания 
 Датская хоккейная лига

Израиль 
 Израильская хоккейная лига — первый уровень
 Лига Леумит — второй уровень
 Лига Арцит — третий уровень

Ирландия 
 Ирландская хоккейная лига (IIHL)

Исландия 
 Исландская хоккейная лига

Испания 
 Национальная хоккейная лига

Италия 
Клубы Италии выступают в международных лигах (Альпийская хоккейная лига и Австрийская хоккейная лига), также в стране есть национальный чемпионат:
 Серия A (IHL) — первый уровень
 Серия B — второй уровень
 Серия C — третий уровень

Казахстан 
 Казахская хоккейная лига (ОЧРК)

Латвия 
 Высшая лига Латвии (Optibet)

Литва 
 Национальная хоккейная лига (NLRL)

Люксембург 
 Чемпионат Люксембурга

Нидерланды 
Клубы Нидерландов выступают в международной лиге Бенелига, также в стране есть национальный чемпионат:
 Первый дивизион — второй уровень

Норвегия 
 Норвежская хоккейная лига (GET-ligaen) — первый уровень
 Норвежский первый дивизион — второй уровень
 Норвежский второй дивизион — третий уровень

Польша 
 Польская хоккейная лига (I Liga) — первый уровень
 Польская первая лига — второй уровень

Россия 
Клубы России выступают в международных лигах (Континентальная хоккейная лига и Молодёжная хоккейная лига), звание чемпиона России получает лучшая российская команда по итогам плей-офф Кубка Гагарина КХЛ, также в стране есть национальный чемпионат:

 Всероссийская хоккейная лига (ВХЛ) — второй уровень

 Первенство Высшей хоккейной лиги (ВХЛ-Б) — третий уровень
 Вторая лига — четвёртый уровень
 Национальная молодёжная хоккейная лига (НМХЛ, МХЛ-Б)
 Юниорская хоккейная лига

Румыния 
Клубы Румынии выступают в международной лиге Эрсте лига, также в стране есть национальный чемпионат:
 Национальная хоккейная лига

Сербия 
 Хоккейная лига Сербии

Словакия 
 Словацкая экстралига — первый уровень (также участвует один клуб из Венгрии)
 Словацкая первая лига (1. Liga, 1HL) — второй уровень
 Словацкая вторая лига (2. Liga, 2HL) — третий уровень

Словения 
 Словенская хоккейная лига

Турция 
 Турецкая хоккейная суперлига (TBHSL) — первый уровень
 Первая хоккейная лига Турции — второй уровень

Украина 
 Украинская хоккейная лига (УХЛ)

Финляндия 
 СМ-Лига — первый уровень
 Местис — второй уровень
 Финская серия — третий уровень
 Второй дивизион — четвёртый уровень

Франция 
 Лига Магнуса — первый уровень
 Первый дивизион — второй уровень
 Второй дивизион — третий уровень
 Третий дивизион — четвёртый уровень (также участвует один клуб из Люксембурга)

Хорватия 
 Хорватская хоккейная лига

Чехия 
 Чешская экстралига (ELH) — первый уровень
 Первая чешская хоккейная лига — второй уровень
 Вторая чешская хоккейная лига — третий уровень

Швейцария 
 Национальная лига (NL) — первый уровень
 Швейцарская лига — второй уровень

Швеция 
 Шведская хоккейная лига (SHL) — первый уровень
 Аллсвенскан — второй уровень
 Первый дивизион — третий уровень
 Второй дивизион — четвёртый уровень
 Третий дивизион
 Четвёртый дивизион

Эстония 
 Лига мастеров (EML)

Азия

Сборные 
 Кубок вызова
 Зимние Азиатские игры

Клубы 
 Азиатская хоккейная лига (ALIH, AL, АХЛ) — Россия, Южная Корея и Япония

Национальные чемпионаты

Гонконг 
 Гонконгская хоккейная лига

Индия 
 Индская хоккейная лига

Индонезия 
 Индонезийская хоккейная лига

Катар 
 Хоккейная лига Катара

Киргизия 
 Киргизская хоккейная лига

Китай 
 Китайская хоккейная лига

Кувейт 
 Кувейтская хоккейная лига

Макао 
 Хоккейная лига Макао

Малайзия 
 Малайзийская хоккейная лига

Монголия 
 Монгольская хоккейная лига

ОАЭ 
 Хоккейная лига ОАЭ (EHL)

Северная Корея 
 Чемпионат Северной Кореи

Сингапур 
 Сингапурская национальная хоккейная лига (SNIHL)

Таиланд 
 Тайская мировая хоккейная лига

Тайвань 
 Хоккейная лига Китайского Тайбэя (CIHL)

Туркмения 
 Туркменская хоккейная лига

Узбекистан 
 Узбекская хоккейная лига (УХЛ)

Филиппины 
 Филиппинская хоккейная лига (PHL)
 Манильская хоккейная лига (MIHL)

Япония 
 Всеяпонский чемпионат — кубковый турнир

Африка

ЮАР 
 Чемпионат Южной Африки

Океания

Австралия 
 Австралийская хоккейная лига (AIHL)
 Суперлига Восточного побережья (ECSL)
 Австралийская юниорская хоккейная лига (AJIHL)

Новая Зеландия 
 Новозеландская хоккейная лига (NZIHL)

Примечания 

Хоккей с шайбой
Хоккейные лиги
Хоккейные списки
Соревнования по хоккею с шайбой
Списки спортивных событий